Télé- peut faire référence à :
 préfixe signifiant loin
 télécinéma,
 télédiffusion,
 téléfilm,
 Télénantes,
 telenovela,
 Télérama,
 téléroman,
 télétexte,
 télésuite,
 Téléthon
 télévangélisme.
 Téléporté
  téléphérique 
 télébenne
 télécabine
 télésiège
 téléski.
 télécarte
 Télégonos et Télémaque : les fils d'Ulysse. 
 Téléphassa, Télèphe et Téléthuse : personnages mythologiques.

Préfixe